La saison 2023 de l'équipe cycliste masculine DSM est la dix-neuvième de cette équipe.

Coureurs et encadrement technique

Effectif

Transferts

Victoires et podiums sur la saison

Programme de la saison

Résultats détaillés

Courses UCI World Tour

Résultats sur les courses UCI World Tour d'une journée

Résultats sur les courses à étapes des UCI World Tour 

 

 
 ¹ : Contre-la-montre par équipe. 

 
 ¹ : Contre-la-montre par équipe. 
 ² - La 6e étape de Paris-Nice annulée à cause des conditions météo..

Courses UCI ProSeries

Résultats sur les courses UCI ProSeries d'une journée 

 *Coureur de l'équipe  Development Team DSM. 

 *Coureur de l'équipe  Development Team DSM. 

 *Coureurs de l'équipe  Development Team DSM. 

 *Coureur de l'équipe  Development Team DSM. 

 *Coureur de l'équipe  Development Team DSM.

Résultats sur les courses à étapes UCI ProSeries 

  Tobias Lund Andresen :  - Leader au classement du meilleur jeune pendant 4 jours.
  Team DSM :  - Leader au classement de la meilleure équipe pendant une journée. 

  Oscar Onley :  - Leader au classement du meilleur jeune pendant 2 jours et vainqueur de ce classement.

Courses Circuits continentaux

Résultats sur les courses Circuits continentaux d'une journée 

 *Coureurs de l'équipe  Development Team DSM. 

 *Coureur de l'équipe  Development Team DSM. 

 *Coureur de l'équipe  Development Team DSM.

Résultats sur les courses à étapes des Circuits continentaux

Championnats nationaux

Récapitulatif de la saison 

 (1) = Victoire ou podium en contre-la-montre par équipes.

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 

  
 

Équipe cycliste en Allemagne
Équipe cycliste en 2023
Cyclisme en Allemagne en 2023